Элефсис может означать:
 Элефсис — город в Греции.
 Элефсис (дим) — община (дим) в Греции.